Die folgenden Personen waren/sind Weihbischöfe in Lemberg und Geistliche der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche:

Weblinks

Einzelnachweise 

Lemberg, Weihbischofe
!Weihbischofe